Hvozdec est un toponyme qui peut désigner :

Hvozdec, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Hvozdec, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Hvozdec, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie